Dicaeum everetti é uma espécie de ave da família Nectariniidae.

Pode ser encontrada nos seguintes países: Brunei, Indonésia e Malásia.

Os seus habitats naturais são: florestas subtropicais ou tropicais húmidas de baixa altitude e florestas de mangal tropicais ou subtropicais.

Está ameaçada por perda de habitat.

Referências 

Dicaeum
Aves descritas em 1877